Биттерлих — немецкая фамилия.
Известные носители:

 Биттерлих, Дональд (1954 г.р.) – игрок в американский футбол.
 Биттерлих, Эдуард (1833–1872) – австрийский художник.
 Биттерлих, Ханс (1860–1949) – австрийский скульптор.
 Биттерлих, Вальтер (1908–2008) – австрийский лесовед.